Ojinaga pot significar:
 Toponímia:
 Ojinaga: municipi mexicà de l'Estat de Chihuahua
 Persones:
 Carlos Ojinaga Erill: decorador i dissenyador català